Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1941 in Cortina d’Ampezzo in der italienischen Provinz Belluno wurden drei Wettbewerbe im Skilanglauf ausgetragen.

Im Wettbewerb über die Distanz von 18 km siegte der Schwede Alfred Dahlqvist, im Dauerlauf über 50 km der Finne Juho Kurikkala und im Staffelwettbewerb erstmals die Mannschaft Finnlands.

Skilanglauf 18 km 
Ergebnis
Der Wettbewerb wurde am Mittwoch, dem 5. Februar 1941 ausgetragen. Von 96 genannten Sportlern erschienen 86 am Start.

Dieser Langlaufwettbewerb zählte für die Teilnehmer der Nordischen Kombination auch zu diesem Wettkampf. Die Platzierung der Kombinations-Teilnehmer Delfo Ramella Paia (Italien), Elemir Nemesszeghy (Slowakei) und zweier weiterer ist nicht bekannt. Unter den Läufern, die das Rennen beendeten befanden sich vermutlich vier nicht namentlich bekannte Slowaken.

Quellen
 Da Alfred Dahlkvist (sic!) og Sverige triumferte i 18 km, Aftenposten, (norwegisch) vom 6. Februar 1941, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 6. Februar 1931, s. -, in he Päivälehti Archives, Helsinki, accessible to visitors at the researcher workstation.
 Stafetten ble FINSK, 18 km SVENSK, Norsk Idrettsliv, wartime version of Sportsmanden, (norwegisch) vom 7. Februar 1941, s. 2, in Deichman bibliotek, Oslo
 Dahlquist suveren på 18 km, Norsk Idrettsliv, wartime version of Sportsmanden, (norwegisch) vom 7. Februar 1941, s. 2, in Deichman bibliotek, Oslo

Skilanglauf 50 km 
Ergebnis
Der Dauerlauf kam am Samstag, 8. Februar 1941 zur Austragung.

Lt. Meldung von «Sport Zürich» hatten 45 Läufer genannt, waren 31 gestartet und zehn hatten aufgegeben.

Der ursprünglich mit einer Laufzeit von 3:38:17,0 zweitplatzierte Schwede Mauritz Brännström war bei einem Kontrollpunkt nicht erschienen und wurde deshalb am 9. Februar nachträglich aus der Wertung genommen.
Später wurde er jedoch wieder in das Klassement aufgenommen, da Gustav Berauer und Vincenzo Demetz bestätigten, dass er den Kontrollposten passiert hatte.

Quellen
 Aftenposten, (norwegisch) vom 10. Februar 1941, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 9. Februar 1931, s. -, in he Päivälehti Archives, Helsinki, accessible to visitors at the researcher workstation.
 Kurikkala vant, med fire svensker på de nærmeste plasser, Norsk Idrettsliv, wartime version of Sportsmanden, (norwegisch) vom 10. Februar 1941, s. 1, in Deichman bibliotek, Oslo
 Protesten mot Brännström avvist, etter at Berauer & Demetz bekreftet at han hadde passert, Norsk Idrettsliv, wartime version of Sportsmanden, (norwegisch) vom 7. Februar 1941, s. 2, in Deichman bibliotek, Oslo

4 × 10 km Staffel 
Ergebnis Der Wettbewerb wurde am Montag, 3. Februar 1941 ausgetragen. Es nannten 6 Staffeln die auch alle am Start erschienen.

Quellen
 Finland vant en sikker stafettseier i Cortina, Aftenposten, (norwegisch) vom 4. Februar 1941, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 4. Februar 1931, s. -, in he Päivälehti Archives, Helsinki, accessible to visitors at the researcher workstation.
 Stafetten ble FINSK, 18 km SVENSK, Norsk Idrettsliv, wartime version of Sportsmanden, (norwegisch) vom 7. Februar 1941, s. 2, in Deichman bibliotek, Oslo
 Stafetten ble Finlands i Cortina, Norsk Idrettsliv, wartime version of Sportsmanden, (norwegisch) vom 7. Februar 1941, s. 3, in Deichman bibliotek, Oslo

Siehe auch 
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1941/Skispringen Männer
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1941/Nordische Kombination Männer

Quellen 
 Heja Sverige!; in: Sport Zürich, Nr. 16 vom 7. Februar 1941, S. 1 und 2
 Kurikkula holft für Suomi den 50 km-Sieg; in: Sport Zürich Nr. 17 vom 10. Februar 1941, S. 3 und 4

Einzelnachweise 

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb